Menschenjagd steht für:

 die Verfolgung von Menschen (zur filmischen Darstellung siehe auch den Abschnitt Menschenjagd im Film des Eintrages Das Millionenspiel)
 einen Spielfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1941, siehe Menschenjagd (1941)
 einen Spielfilm von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1950, siehe Menschenjagd (1950)
 einen TV-Film von Markus Bräutigam aus dem Jahr 1999, siehe Menschenjagd (1999)
 einen Roman von Stephen King aus dem Jahr 1982, siehe Menschenjagd (Roman)

Siehe auch